Le Royaume de Grenland était l'un des petits royaumes norvégiens du Moyen Âge. Il était situé dans le fylke actuel de Telemark.

Étymologie 
Le nom dérive des anciens habitants de la région, «le pays des Grener» (vieux norrois Grænafylki). Jordanès, dans son ouvrage Histoire des Goths, mentionne l'une des nations des Goths vers 551 après JC: 

Sunt quamquam et horum positura Granii, Agadii, Eunixi, Thelae, Rugi, Harothi, Ranii.

Histoire 
Pendant la période Viking, la Norvège était divisée en petits royaumes indépendants gouvernés par des seigneurs de guerre qui dirigeaient les territoires, rivalisaient pour la suprématie en mer et l'influence politique, et cherchaient des alliances ou le contrôle d'autres familles royales, volontairement ou de force.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des royaumes de Norvège

Notes et références 

Grenland
Grenland
Grenland